Maine este un nume propriu care se poate referi la: 



Denumiri geografice

În Franța 

 Maine (provincie Franța), provincie istorică a Franței. 
 Râul Maine, râu din departamentul francez Maine-et-Loire.

În Marea Britanie 
 Maine, localitate din Comitatul Tyrone din Irlanda de Nord.
 North Main este o localitate în regiunea North Tyneside din Marea Britanie.

În Statele Unite ale Americii 
 Statul , unul din cele 50 de state ale Statelor Unite ale Americii. 
 Maine, statul 
 Maine, 
 Maine, 
 Maine, 
 Maine, Wisconsin - două localități diferite:
 Maine, Comitatul Marathon, statul  
 Maine, Comitatul Outagamie,   
 Maine Township, Illinois,

Oameni 

 Henry James Sumner Maine (1822 - 1888), jurist comparativ și istoric al legilor englez. 
 John Maine, jucător de baseball american din Major League Baseball.

Alte utilizări 

 Maine law, lege anti-alcoolică denumită după statul cu același nume. 
 USS Maine, unul din cele patru vase militare ale United States Navy numite după statul omonim american.

Vezi și 

 Main (dezambiguizare)